Pehuenia suele referir a especies o regiones que están asociados con la gran conífera austral  Araucaria araucana (llamada a partir del mapundungun : pehuén), de tal modo que tal palabra puede referir a:

Regiones 
 Pehuenia (Neuquén): región ecológica y turística del noroeste de la provincia argentina de Neuquén (abarca gran parte de los departamentos de Minas, Chos Malal, Ñorquín, Loncopué, Picunches y Aluminé todos  en zonas andinas, con montañas siempre nevadas, termas y géiseres y lagos de origen glaciar ) recibe su nombre precisamente por la abundancia de bosques de  pehuenes.

Especies 
 Pehuenia  (Cerdaia): especie de coleóptero frecuente en los bosques argentinos y chilenos de pehuenes.